Президе́нт ( от род.п.  — «сидящий впереди, во главе») — выборная (как правило) должность главы государства, территориально-административного образования, председателя коллегиального органа, общественного объединения, научной или коммерческой организации, в том числе международных.
 Президент — глава государства в странах с республиканской формой правления.
 Президент города — должность в городском управлении в некоторых государствах.
 Президент компании — в компаниях с президентским устройством высшее должностное лицо избираемое советом директоров или собранием участников из своего состава, которому же в свою очередь подчинён генеральный директор.

Названия 
 «Президент» — гигантская секвойя в национальном парке «Секвойя», Калифорния, США.
 «Президент» — найденный в 1993 году изумруд весом 1200 г. Назван так в честь первого президента России.
 «Президент» — самый большой в мире пассажирский пароход с 1840 до гибели в 1841 году.



См. также 
 «Президент-фильм» — российская кинокомпания.
 «Президент-С» — российская авиационная система радиоэлектронного противодействия.